Rodrigo Anes Borges
 Rodrigo Anes de Penela
 Rodrigo Anes de Sá
 Rodrigo Anes de Sá Almeida e Meneses
 Rodrigo Anes de Vasconcelos

Desambiguações de antropônimos